Fischnaller est un patronyme porté par ces différentes personnalités italiennes du sport :

Lugeurs 
 Hans Peter Fischnaller (né en 1985)
 Dominik Fischnaller (né en 1993), frère de Hans Peter
 Kevin Fischnaller (né en 1993), cousin de Hans Peter et de Dominik

Snowboardeur 
 Roland Fischnaller (né en 1980)

Skieur alpin 
 Roland Fischnaller (né en 1975)

Homonymie de patronyme